CF, Cf, cF eller cf er en forkortelse for:
 Civilforsvar, herunder CF-korpset, kommunalt civilforsvar osv. – i dag under Beredskabsstyrelsen
 Cystisk fibrose – en sygdom
 Californium – et grundstof
 Club de Fútbol – spansk for fodboldklub; indgår i en række klubnavne
 centifarad – 1/100 farad

Se desuden 
 .cf – topdomæne for den Centralfikanske Republik